

Notas gerais
 Em 1970, a Allied Artists lançou um total de 7 filmes.

Filmes do ano

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes da Itália de 1970
Filmes do Reino Unido de 1970